Szalai Antal
 Szalai Antal (1947) prímás, népi-zenekarvezető, fia Szalai Antal (Zalai Antal) hegedűművész.
 Szalai Antal (1981) hegedűművész
Szalay Antal
 Szalay Antal (1800–1863) pécsi kanonok
 Szalay Antal (1912–1960) világbajnoki ezüstérmes labdarúgó
 Szalay Antal (1948) újságíró